SECR est un sigle qui peut désigner:
 South Eastern and Chatham Railway, une ancienne compagnie ferroviaire britannique
 South East Central Railway, une compagnie régionale des Indian Railways

Code